Сантья́го (, , «святий Яків») — власна назва, що походить від імені святого Якова. Португальська форма — Сантіагу (, ); стара орфографія — Сан-Тіягу ().

Топонім

Сантьяго-дель-Естеро (провінція) — провінція.
 Сантьяго-дель-Естеро (місто) — столиця однойменної провінції.

Сантьяго-де-Компостела — столиця Галісії.
 Шлях Сантьяго — паломницька дорога.

Сантьяго-де-Куба — місто на Кубі.

Сантьяго-де-Керетаро — столиця штату Керетаро.

Вале-де-Сантіагу — парафія.
 Сан-Педру-і-Сантіагу — парафія.
 Сантіагу (Лісабон) — парафія.
 Сантіагу-де-Кандозу — парафія.
 Сантіагу-де-Каррейраш — парафія.
 Сантіагу-де-Ріба-Ул — парафія.
 Сантіагу-ду-Касен — парафія.
 Сантіагу-душ-Велюш — парафія.
 Сантіагу-Майор (Аландроал) — парафія.
 Сантіагу-Майор (Бежа) — парафія.
 Сантіагу-Майор (Каштелу-де-Віде) — парафія.

Сантьяго-де-Чилі — столиця Чилі;
 Столичний Регіон Сантьяго — регіон Чилі;
 Провінція Сантьяго — провінція у Чилі у складі області Сантьяго

Ім'я 
Сантья́го () — поширене іспанське ім'я:
 Сантьяго Калатрава — іспанський архітектор та скульптор.
 Сантьяго Деркі — перший президент Аргентини.
 Сантьяго Бенітес — парагвайський футболіст, гравець збірної Парагваю на Чемпіонаті світу 1930.
 Сантьяго Рамон і Кахаль — іспанський лікар, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицині в 1906 року
 Сантьяго Роель Гарсіа — мексиканський державний і політичний діяч, науковець, дипломат.

Інше 
 «Сантьяго» — один з кораблів експедиції Ф. Магеллана

Посилання 
 
Сантьяго-де-Компостела